Арташир:
 Арташир — царь Армении (440—404 до н. э.) из династии Ервандидов
 Ардашир Папакан (ок. 180—241 н. э.) — первый шаханшах Ирана (224—241 гг.) из династии Сасанидов
 Арташир II — шахиншах Ирана и ан-Ирана (379—383 гг.) из династии Сасанидов
 Арташир III — шахиншах Ирана и ан-Ирана (628—629 гг.) из династии Сасанидов

См. также 
 Ардашир